Стебельский, Влодзимеж (1848—1891) — польский писатель, журналист, сатирик, юморист.
 Стебельский, Пётр  (1857—1923) — украинский юрист.
 Стебельский, Степан Ильич (1914—1949) — украинский националист, майор УПА, командир сотни УПА «Ударники-5» и 24-го тактического отделения «Маковка».

Примечания